Лез-Адре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Лез-Адре-де-л'Естерель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.
 Адре Ленотр, Анре́ Лено́тр (, *12 березня 1613 — 15 вересня 1700) — французький ландшафтний архітектор, майстер садово-паркового мистецтва світового рівня.